Fluke bezeichnet:
 Fluke, die Schwanzflosse von Walen
 Fluke (Band), britische Band
 Fluke (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Carlo Carlei (1995)
 Fluke (Unternehmen), Elektronik- und Messgerätehersteller
 Fluke (Zeitschrift), Wal-Magazin für Historiker und Sammler der Redaktion Cetacea.de
 einen Glückstreffer beim Snooker
 den Spitznamen des US-amerikanischen Schlagzeugers W. S. Holland (1935–2020)

Fluke ist der Familienname von:
 Joanne Fluke, US-amerikanische Autorin